Het wereldkampioenschap snooker 2016 vond plaats van 16 april tot en met 2 mei 2016 in het Crucible Theatre in Sheffield. De Engelsman Stuart Bingham was de titelverdediger. Deze editie werd gewonnen door de Engelsman Mark Selby.

Prijzenpot 
De totale prijzenpot ging in vergelijking met een jaar eerder omhoog van £ 1.364.000,- naar £ 1.500.100,-.
 Winnaar: £ 330.000,-
 Finalist: £ 137.500,-
 Halvefinalist: £ 66.000,-
 Kwartfinalist: £ 33.000,-
 Laatste 16: £ 22.000,-
 Laatste 32: £ 13.250,-
 Laatste 48: £ 9.900,-
 Laatste 80: £ 6.600,-
 Hoogste break: £ 10.000,-
 Hoogste break (kwalificatie): £ 1.000,-

Hoofdtoernooi

Century Breaks

Trivia 
 In de kwalificaties sneuvelden twee voormalig wereldkampioenen: Steve Davis en Ken Doherty. Davis nam na deze wedstrijd afscheid als professioneel snookerspeler. Voormalig wereldkampioenen Graeme Dott en Peter Ebdon wisten zich wel via de kwalificaties te plaatsen.
 Mitchell Mann plaatste zich voor het eerst voor het wereldkampioenschap, hij was de enige debutant.
 Verdedigend wereldkampioen Stuart Bingham sneuvelde in de eerste ronde. Hiermee viel hij als zeventiende speler ten prooi aan wat bekendstaat als The Crucible Curse. Die houdt in dat sinds het WK in 1977 naar het Crucible Theatre verhuisde, er nooit iemand een tweede wereldtitel won in het jaar direct na zijn eerste.
 Voor het eerst sinds 1980 verloren beide finalisten van vorig jaar hun eersterondewedstrijd.
 Van de top acht van de plaatsingslijst haalden slechts twee spelers de kwartfinale.

2016
Snooker